El término spin hace referencia a varios artículos:

Aeronáutica 
 Barrena (maniobra aérea), spin en inglés.
 Fokker Spin, primer avión de Anthony Fokker

Física 
 El espín es una propiedad física de las partículas subatómicas.

Botánica 
 Spin, botánico italiano.

Geografía 
 Spin Ghar, cordillera en la frontera entre Pakistán y Afganistán.

Relaciones públicas 
 Spin, forma de propaganda y manipulación informativa.

Música 
 Spin, revista de música.
 Spin, álbum de Darren Hayes.
 SpinART Records, discográfica.
 Spin Doctors, grupo de rock.
 «Spin the Black Circle», canción de Pearl Jam.

Televisión 
 «Spin», episodio de la serie de televisión House M. D..
 Spin City, serie de televisión.
 Spin the Picture, programa de concursos.

Informática 
 SPIN (informática) es un sistema que acepta el lenguaje de modelado para verificación formal Promela.

Otros 
 Spin off